A A1 Team Coreia do Sul é uma equipe da A1 Grand Prix que representa a Coreia do Sul. A equipe participou da categoria na Temporada 2008-09 da A1 Grand Prix.

Coreia do Sul
Seleções esportivas nacionais da Coreia do Sul